Stadio Qajımuqan Muñaýtpasov – impianto sportivo multifunzionale di Nur-Sultan (già Astana), Kazakistan.
 Stadio Qajımuqan Muñaýtpasov – impianto sportivo multifunzionale di Şımkent, Kazakistan.